Petru Caraman se poate referi la:
 Petru Caraman (1898-1980), filolog, membru post-mortem al Academiei Române.
 Petru P. Caraman (1930-2021), matematician, senator PNȚCD de Iași, fiul lui Petru Caraman.